Messier 107 (M107), een object aan de sterrenhemel
M107/M110, Amerikaanse gemechaniseerde artillerie
M107 (vuurwapen), een vuurwapen